Добжинь (, ) — власна назва. Також — Добжин, Добринь, Добрин.

Топоніми

Населені пункти та їхні частини
 Ґолюб-Добжинь — місто.
 Ґолюбсько-Добжинський повіт
 Добжинь-над-Віслою — місто, центр Добжинської землі.
 Добжинь (Жарський повіт) — село в гміні Пшевуз Любуського воєводства.
 Добжинь (Кросненський повіт) — село в гміні Ґубін Любуського воєводства.
 Добжинь (Мазовецьке воєводство) — село в гміні Чоснув.
 Добжинь (Опольське воєводство) — село в гміні Любша.
 Добжинь (Вармінсько-Мазурське воєводство) — село в гміні Нідзиця.
 Добжинь (Західнопоморське воєводство) — село в гміні Ґрифіце.
 Добжинь — осада в гміні Пшехлево Члуховського повіту Поморського воєводства.

Історія 
 Добжинська голова
 Добжинська земля
 Добжинський орден

Примітки